Le Brebiou est une marque commerciale française d'une série de fromages industriels appartenant au groupe Savencia Fromage & Dairy et fabriquée en Béarn, à Jurançon, lancée en 1994 par le groupe Bongrain, et produite toute l'année.

Fabrication 
Cette marque désigne des élaborations fromagères à base de laits de brebis mélangés entre eux et pasteurisés. Elles contiennent 50 % de matière grasse sauf pour une à 20 %. La pâte est molle à croûte naturelle. 

Elles sont en forme de dôme dont on n'a gardé que les  de hauteur de base.

La croûte prend une couleur blanche à la suite d'un affinage rapide de 2 semaines.

Cette marque est commercialisée :
 emballée sous un petit dôme de plastique, avec la même forme que la version pour commerces fromagers mais en plus petit. Sa croûte est fleurie, le cœur du fromage est plus ferme et plus acidulé que le reste de la pâte ;
 emballée dans une demi-boite de bois, elle a une forme de « palet » de . La croûte est moins fleurie ;
 en version allégée en matières grasses.

Notes et références

Bibliographie 
   Balade au Pays des Fromages  par Jean Froc - éditions Quae - 2007 - 
   Tout Fromage de Jean-Charles Karmann - éditions Minerva - 2007 - 

Marque de fromage en France
Fromage au lait de brebis
Fromage au lait pasteurisé
Fromage à pâte molle à croûte fleurie
Fromage industriel
Fromage des Pyrénées-Atlantiques
Groupe Savencia